Línea 109 puede referirse a:

 Línea 109 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 109 de colectivos de la ciudad de Corrientes.
 Línea 109 de colectivos de San Juan, Argentina.
 Línea 109 de autobuses de Madrid.
 Línea 109 de ómnibus de Montevideo.